Тайхо — ненґо, девіз правління імператора Японії з 701 по 703 роки.
 Тайхо — японський важкий авіаносець часів Другої світової війни